East Stockwith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 West Stockwith – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire